Натуральне число 1124
 1124 рік до нашої ери
 1124 рік нашої ери